Всеволод Севастьянов:
 Севастьянов, Всеволод Денисович (1929—2013) — советский зоолог, специалист-акаролог.
 Севастьянов, Всеволод Николаевич (род. 1938) — российский учёный и политик.